Didelta är ett släkte av rundmaskar. Didelta ingår i familjen Linhomoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Didelta